Drien Jalo (Meukek)
 Drien Jalo (Tangan-Tangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing